Го́жув-Слёнский () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Олесненский повят, Опольское воеводство. Население — 7693 человека (на 2006 год).

Демография 
Данные по переписи 30 года:

Сельские округа 
 Будзув
 Дембина
 Гола
 Ямы
 Ястшиговице
 Кобыля-Гура
 Козловице
 Кшижановице
 Нова-Весь
 Пакошув
 Павловице
 Скроньско
 Ушице
 Здзеховице

Соседние гмины 
 Гмина Бычина
 Гмина Ключборк
 Гмина Лубнице
 Гмина Олесно
 Гмина Прашка
 Гмина Радлув
 Гмина Скомлин

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Опольского воеводства
Олесненский повет